Panevezys steht für:
 Panevėžys, litauische Stadt
 (185150) Panevezys, Asteroid des Hauptgürtels